Kermabon et Kervabon (avec lénition) sont des toponymes bretons devenus patronymes.

Origine
Basé sur le mot kêr, à l'origine de nombreux toponymes bretons, et du prénom Mabon, qui remonterait au dieu Maponos.

Toponyme
Kermabon, à Bieuzy, dolmen.

Patronyme
 Adhémar Kermabon (1840-1913), employé des Postes et aquarelliste.
 Louis Kermabon (1898-1983), maire de Quéven (Morbihan).
 Yves de Kermabon (1948-), général de corps d'armée français.
 Familles subsistantes de la noblesse française.

Homonymie de patronyme